Ífito (Ἴφιτος) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Ífito, el hijo de Éurito, rey de Ecalia y descendiente de Óxilo. 
Ífito, hijo de Náubolo y rey de Fócide.
Ífito, un eleo, muerto por Copreo.
Ífito, rey de Élide que reinstauró los Juegos Olímpicos tras la invasión doria.
Ífito, un troyano nombrado en la Ilíada.

bg:Ифит
cs:Ífitos
el:Ίφιτος ο Ηλείος
pl:Ifitos
ru:Ифит (царь Элиды)
sq:Ifiti
uk:Іфіт